Мисс Мира 2008 () — 58-й конкурс красоты Мисс Мира, финал которого прошёл 13 декабря 2008 года в Конференц-центре Сандтона в Йоханнесбурге, ЮАР. Первоначально планировалось, что конкурс пройдёт в Киеве, однако из-за имевшего место российско-грузинского конфликта в Южной Осетии оргкомитет Мисс Мира принял решение о переносе конкурса из Восточной Европы.

За корону победительницы конкурса боролись представительницы 109 стран, что явилось наибольшим количеством за всю историю проведения конкурса (предыдущий рекорд — 107 стран был установлен на конкурсе Мисс Мира 2004). Конкурс состоял из нескольких этапов, по результатам которых жюри выбрало десять полуфиналисток, пять конкурсанток прошли в полуфинал как победители внутренних конкурсов (Мисс Пляж, Мисс Топ-модель, Мисс Спорт, Мисс Талант, Красота и Цель). В финал конкурса прошли пять девушек. В итоге победительницей конкурса стала представительница России Ксения Сухинова. Первой вице-мисс стала девушка из Индии Парвати Оманакуттан, второй вице-мисс — Габриэль Уолкотт из Тринидада и Тобаго. Также в финал конкурса пробились представительницы ЮАР и Анголы.

Результаты

Итоговые места

Королевы красоты по континентам 
 Королева красоты Африки:  — Брижит душ Сантуш
 Королева красоты Америки:  — Ханнелли Кинтеро
 Королева красоты Азии и Океании:  — Парвати Оманакуттан
 Королева красоты Карибских островов:  — Габриэль Уолкотт
 Королева красоты Европы:  — Ксения Сухинова

Внутренние конкурсы

Мисс Пляж 
Выбор Мисс Пляж прошёл 29 ноября 2008 года в отеле Beverly Hills Hotel в Дурбане, ЮАР. 25 полуфиналисток были отобраны жюри и объявлены 27 ноября.

 Победитель:  — Анагабриэла Эспиноса
 2-е место:  — Танси Коитзи
 3-е место:  — Ксения Сухинова
 Финалистки: Ангола, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Испания, Ливан, Пуэрто-Рико, Филиппины.
 Полуфиналистки: Австралия, Египет, Казахстан, Колумбия, Новая Зеландия, Парагвай, Сербия, США, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия.

Мисс Топ-модель 
Мисс Топ-модель была выбрана 3 декабря в Walter Sisulu Square of Dedication в Соуэто, ЮАР. В соревновании участвовали 32 полуфиналистки.

 Победитель:  — Ксения Сухинова
 2-е место:  — Брижит душ Сантуш
 3-е место:  — Парвати Оманакуттан
 Финалистки: Венесуэла, Испания, Кюрасао, Мексика, Хорватия, Чехия, ЮАР.
 Полуфиналистки: Аргентина, Барбадос, Белоруссия, Бразилия, Зимбабве, Италия, Казахстан, Китай, Колумбия, Ливан, Малайзия, Намибия, Норвегия, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Таиланд, Тринидад и Тобаго, США, Филиппины, Эфиопия, Япония

Мисс Спорт 

Выбор Мисс Спорт был произведён 5 декабря в Мульдерсдрифте, ЮАР. Во время проведения конкурса все участницы были разделены на четыре команды, которые должны были соревноваться в различных видах спорта, в том числе беге на 50 метров и крикете, а также в строительстве лодки из пластмассы и картона.

 Победитель:  — Александра Хельга Иварсдоттир
 2-е место:  — Адаэзе Игве
 3-е место:  — Андреа Родригес
 Финалистки: Греция, Израиль, Перу

Мисс Талант 

Выбор Мисс Талант прошёл 7 декабря в Sandton Convention Center в Йоханнесбурге, ЮАР. Во время конкурса девушки демонстрировали свои вокальные, хореографические и другие данные.

 Победитель:  — Натали Гриффит
 2-е место:  — Катрин Крахфусс
 3-е место:  — Ирина Журавская
 Финалистки: Гибралтар, Дания, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Каймановы острова, Литва, Малайзия, Мартиника, Мексика, Нигерия, Португалия, Северная Ирландия, Тайвань, Хорватия, ЮАР

Красота и цель 
Победительница конкурса «Красота и цель» была объявлена во время прямой телетрансляции 13 декабря.

 Победитель:  — Габриэль Уолкотт: за работу с организацией Just Because Foundation, работающей для создания условий для детей, больных раком.

 Финалистки:
  — Сильвия Фрейре: за работу с NEM ADOM FEL Foundation, созданного для работы с инвалидами и их кооптации в общество.
  — Рут Кинутиа: за работу со школой в трущобах Найроби.
  — Анагабриэла Эспиноса: за содействие организации  (Помощь и солидарность девочкам улиц).

Специальное награждение

Лучший дизайн костюма 
 Победитель: 
 Финалисты: Гватемала, Тринидад и Тобаго

Судьи 
Судейская комиссия состояла из 8 человек, в числе которых:
 Джулия Морли — Председатель и исполнительный директор Miss World LTD.
 Вильнелия Мерсед — Мисс Мира 1975 и президент благотворительной организации в Пуэрто-Рико.
 Амунирта Кан — театральный директор.
 Криш Наиду — международный посол Мисс Мира.
 Пёрл Лутули — представитель South African Broadcasting Corporation.
 Линдиве Махлунгу — исполнительный директор Joburg Tourism Company.
 Присиус Молои-Моцепе — директор African Fashion International.
 Грэхам Кук — президент World Travel.

Участницы

Приняли участие

Принявшие участие после перерыва 
 Сейшелы последний раз участвовали в конкурсе на Мисс Мира 1999.
 Антигуа и Барбуда, Египет и Гондурас последний раз участвовали в конкурсе на Мисс Мира 2004.
 Тайвань последний раз участвовал в конкурсе на Мисс Мира 2005.
 Барбадос, ДР Конго, Португалия, Сент-Люсия, Уругвай и Замбия последний раз участвовали в конкурсе на Мисс Мира 2006.

Пропустили конкурс 
Гренада, Республика Македония, Непал, Панама, Румыния, Словения, Суринам и Эстония не участвовали в конкурсе. Республика Македония, Румыния, Словения и Эстония сняли свои кандидатуры в связи с отсутствием финансирования. У Панамы были проблемы с региональным проведением конкурса, в связи с чем Мисс Панама не смогла вовремя получить визу ЮАР. Мисс Суринам — Мирель Недербиль не была допущена до конкурса решением организаторов. Организаторы конкурса в Непале не смогли провести конкурс по политическим причинам.

Интересные факты 
 10 из 15 участниц, прошедших в полуфинал, представляли страны, которые долгое время не доходили до данного этапа конкурса: Барбадос (с 1974 года), Хорватия (1999), Казахстан (2000), Украина (2001), Исландия, Россия, ЮАР и Испания (2005), Бразилия и Индия (2006).
 : Победительнице вьетнамского конкурса красоты Чан Тхи Тхюи Дунг было запрещено участвовать в конкурсах красоты после того, как выяснилось, что она не окончила школу. В качестве замены была назначена Зыонг Чыонг Тхьен Ли, занявшая третье место.
 : Мериам Джордж была заменена на Санаа Имаил Хамед в последний момент по невыясненным причинам.
 : Победительница конкурса Мисс Гонконг 2008 Эдельвайс Чжан не приняла участие в конкурсе, вместо неё участвовала занявшая второе место Скай Чэнь.
 : Янина Сан-Мигель была заменена на занявшую второе место в филиппинском конкурсе Даниэль Кастаньо в связи с решением Янины об отказе от короны.
 : В связи со смертью принцессы Таиланда Галяни Вадханы конкурс красоты в Таиланде в 2008 году не проводился, поэтому в Мисс Мира 2008 участвовала Уммарапас Джуллакасян, занявшая второе место в 2007 году.
 : Дженнифер Палм Лундберг заняла на шведском конкурсе красоты четвёртое место, но получила корону, так как девушки в первой тройке по разным причинам отказались от неё.

См. также 
 Мисс Вселенная 2008
 Мисс Интернешнл 2008
 Мисс Земля 2008

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Видео момента объявления победительницы

Мисс мира
События 13 декабря
Декабрь 2008 года
2008 год в ЮАР
Йоханнесбург